Freddy González Fonten (1977-), athlète vénézuélien ;
 Freddy Excelino González Martínez (1975-), cycliste colombien ;
 Freddy González (1994-), cycliste bolivien.